Hector David Adonay Concha Saavedra (12 de noviembre de 1990) más conocido por su nombre artístico Adonay Muse es un cantautor Chileno/Español.

Biografía 
Estudió en ingeniería Civil Industrial con mención en electricidad en la Universidad Andrés Bello, además realizó estudios en la Pontificia Universidad Católica en Administración de empresas en Santiago, Chile.

Trabajó en No Basta Con Ser Bella docureality de Canal 13, conducido por Julio Cesar Rodriguez, Diamantes en Bruto de Chilevisión, Conectados de TVN y actualmente en Todos a la Mesa de TV+ junto a José Miguel Furnaro, donde ha desarrollado su faceta como panelista y comentarista de espectáculo. 

En 2013 realiza su debut como cantautor con No se si para ti es amor, como canción principal de Miss Chile 2013, su ultimo lanzamiento 2023, Y de pronto tú, fue nominada a la canción revelación balada del año, recibiendo este premio en canal Televisa.

Discografía

Enlaces externos 

 Adonay Muse sitio Web

Cantantes de balada romántica de Chile
Cantantes de pop de Chile
Nacidos en 1990
Hombres
Cantautores de Chile
Cantantes en español
Presentadores de televisión
Ingenieros
Pontificia Universidad Católica de Chile